

Geografia

Austria 
 Thannhausen – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania 
 Thannhausen – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Thannhausen – frazione di Altmannstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Thannhausen – ex comune ora frazione di Pfofeld, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Tannhausen – comune tedesco nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)